Die Saison 2020/21 war die achte Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga unter dem Namen DEL2. Erstmals wurde ein sportlicher Aufsteiger in die Deutsche Eishockey Liga ermittelt.

Aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie stellte die DEL2, zusammen mit der DEL und dem DEB, am 15. Juli ein Hygienekonzept vor, in dem beschrieben wird, unter welchen Auflagen sie den Spielbetrieb wieder aufnehmen wollen.

Die Saison sollte ab dem 2. Oktober 2020 stattfinden. Aufgrund behördlicher Verordnungen wurde der Starttermin mehrmals verschoben. Letztlich konnte am 6. November die Liga ohne Zuschauer beginnen. Das Finale fand vom 14. bis zum 22. Mai 2021 statt. Der Spielbetrieb wurde von der ESBG organisiert.

Die DEL2-Meisterschaft gewannen die Bietigheim Steelers durch einen 3:2-Erfolg im Play-off-Finale gegen die Kassel Huskies.

Teilnehmer 
An der Liga nahmen 14 Mannschaften teil. Da aufgrund der Folgen der COVID-19-Pandemie der Spielbetrieb der Vorsaison am 10. März 2020 abgebrochen wurde, gab es 2020 keinen Meister der DEL2, keinen Absteiger und keinen Aufsteiger aus der Oberliga. Von den damit sportlich qualifizierten Clubs erhielten 13 die Lizenz, den Bietigheim Steelers wurde die Lizenz erst nach einem Vergleich vor dem DEL-Schiedsgericht erteilt.

Modus 
Aufgrund des verspäteten Saisonstarts wurde der Modus angepasst. Die 14 Mannschaften spielten eine Doppelrunde (je 52 Spiele). Die ersten acht Mannschaften qualifizierten sich direkt für die Play-Offs. Die Play-Off-Spiele fanden im Best-Of-Five-Modus statt.
Anfang Februar 2021 beschloss die Gesellschafterversammlung den Abstieg in die Oberliga für diese Saison auszusetzen. Damit entfielen die Play-Downs und für die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 14 war die Saison nach der Hauptrunde beendet.

Erstmals seit Gründung der DEL2 2013 qualifiziert sich der Meister der DEL2 sportlich für die DEL. Für die wirtschaftliche Prüfung zur Lizenzierung für die DEL haben sich die Löwen Frankfurt, der EC Kassel Huskies und die Bietigheim Steelers beworben. Die geplante Ausspielung eines Absteigers aus der DEL wurde dagegen auf Grund der Coronasituation um ein Jahr verschoben.

Hauptrunde 
Die Hauptrunde begann am 6. November 2020. Am 8. April beschloss die Gesellschafterversammlung die Hauptrunde mit sofortiger Wirkung zu beenden. Damit entfielen die Spiele des 51. und 52. Spieltags, sowie vier quarantänebedingte Nachholespiele ersatzlos.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Anm.: V nach Verlängerung; P nach Penalty-Schießen; * abgesetzt
Endstand am 8. April 2021, 50. Spieltag

Tabelle 
Aufgrund der abgebrochenen Hauptrunde setzt sich die Tabelle aus den bis zum 8. April 2021 gespielten Partien zusammen. Die Platzierungen erfolgen nach der Quotienten-Regel (Punkte durch Spiele) mit zwei Nachkommastellen.

Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit wurden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, war die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhielten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit drei gegen drei Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wurde ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verlor eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhielt sie keine Punkte.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, PSS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, PSN = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Gesamtpunkte, P/S = Punkte pro Spiel, T = Tore, GT = Gegentore, Str. = Strafminuten
Endstand am 8. April 2021, 50. Spieltag

Erläuterungen:

Beste Scorer 
Quelle: DEL2; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Quelle: DEL2; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Play-offs

Modus 
Die ersten acht Platzierten der Hauptrunde spielten in drei Runden im Modus Best-of-Five vom 22. April bis 22. Mai 2021 den Sieger aus.

Endeten Spiele nach der regulären Spielzeit von 3×20 Minuten unentschieden, erfolgte eine Verlängerung von 20 Minuten, jedoch nur solange, bis ein Tor erzielt wurde. Die das Tor erzielende Mannschaft wurde mit dem entsprechenden Ergebnis Sieger. Die 20-minütigen Verlängerungen wurden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, solange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen war.

Im Falle einer notwendigen Quarantäne-Maßnahme einer Mannschaft und eines damit verbundenen Nicht-Antretens mit ausreichender Spielerzahl von neun Feldspielern und einem Torhüter kam es gemäß der Spielordnung zu einer Spielwertung zugunsten des anderen Teams.

Play-off-Baum 
In jeder Runde trat der verbleibende Beste der Hauptrunde gegen den verbleibenden Schlechtestplatzierten der Hauptrunde und der verbleibende Zweitbeste gegen den verbleibenden Zweitschlechtesten der Hauptrunde (usw.) an.

Play-off-Viertelfinale 
Die Play-off-Viertelfinalspiele wurden im Best-of-Five-Modus im Zwei-Tages-Rhythmus ausgetragen.

Die Spiele Kassel gegen Heilbronn und Bad Tölz gegen Ravensburg fanden am 22., 24., 26. und 28. April statt. Der Termin am 30. April 2021 war nicht mehr erforderlich.

Anm.: V1 nach Verlängerung 1; V2 nach Verlängerung 2

Die Spiele zwischen Freiburg und Kaufbeuren sowie Bietigheim gegen Frankfurt fanden am 23., 25., 27. und 29. April und am 1. Mai 2021 statt.

Play-off-Halbfinale 
In den Halbfinalbegegnungen traten der verbleibende Beste gegen den verbleibenden Schlechtesten und die beiden anderen Mannschaften gegeneinander an. Die Play-off-Halbfinalspiele wurden ebenfalls im Best-of-Five-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 3., 5., 7., 9. und 11. Mai 2021 statt.

Spiel 4 zwischen Kassel und Ravensburg wurde aufgrund einer Quarantäne-Anordnung abgesagt und für die Ravensburg Towerstars als verloren gewertet.

Anm.: V1 nach Verlängerung 1; W Wertung

Play-off-Finale 
Die Play-off-Finalspiele wurden ebenfalls im Best-of-Five-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 14., 16., 18., 20. und 22. Mai 2021 statt.

Auszeichnungen 
 Spieler des Jahres: Max French (Tölzer Löwen)
 Stürmer des Jahres: Max French (Tölzer Löwen)
 Torhüter des Jahres: Maximilian Franzreb (Tölzer Löwen)
 Verteidiger des Jahres: Troy Rutkowski (Kassel Huskies)
 U21-Förderspieler des Jahres: Luca Tosto (Tölzer Löwen)
 Rookie des Jahres: Philipp Krauß (ESV Kaufbeuren)
 Trainer des Jahres: Tim Kehler (Kassel Huskies)

Weblinks

Einzelnachweise 

202021
Eishockeysaison 2020/21